Bogojevic oder Bogojevič ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Bogojevic (* 1951), deutsche Schauspielerin und Erotikfilmdarstellerin 
 Mirjana Bogojevic (* 1979), deutsches Fotomodell sowie Schönheitskönigin
 Vladimir Bogojevič (* 1976), deutscher Basketballtrainer und ehemaliger -nationalspieler